Premijer Liga (2014/2015) — 21. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 2 sierpnia 2014 roku, a zakończył się 30 maja 2015 roku. Tytułu nie broniła drużyna . Mistrzostwo Bośni i Hercegowiny wywalczył zespół . Królem strzelców został Riad Bajić, który w barwach klubu  zdobył 15 bramek.

Tabela

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2014 w Bośni i Hercegowinie
2015 w Bośni i Hercegowinie